Один пропущенный звонок (Chakushin ari) — японский фильм ужасов 2003 года, режиссёр Такаcи Миикэ
 Один пропущенный звонок () — американский фильм ужасов 2008 года, режиссёр Эрик Валетт
 Один пропущенный звонок (Chakushin ari) — японский телесериал 2005 года

См. также 
 Второй пропущенный звонок
 Последний пропущенный звонок
 Пропущенный звонок